Биота или жизнь () — термин, используемый в некоторых системах биологической классификации в качестве названия таксона, объединяющего все живые организмы Земли. Старшее научное название этого таксона — Somobialia (исходно во французском написании «l'Empire Somobial»). В качестве таксономических синонимов термина Biota встречаются также названия Vitae («жизнь») и Eobionti.  

Ранг этого таксона иногда определяют как наддомен (супердомен).

Дочерние таксоны 
Имеется несколько систем классификации живых организмов. Согласно одной из них, все живые организмы можно разделить на четыре группы:
 ; группа без ранга, которая включает вирусы и вироиды;
 ; таксон в ранге домена;
 ; таксон в ранге домена;
 ; таксон в ранге домена, объединяющий все живые организмы, клетки которых содержат ядра (в том числе растения, грибы и животные).

Устаревшая классификация:
 домен Эукариоты — организмы с ядром;
 домен Прокариоты — организмы без ядра;
 домен Вирусы — неклеточные организмы.

Биота как термин в естествознании и экологии 

Традиционно слова «биота» (от  — «жизнь») в естествознании использовалось как собирательный термин для обозначения исторически сложившейся совокупности растений и животных, распространённых на определённой территории. Другими словами, под биотой понимали флору и фауну — то есть всё, что подпадало под определение «живая природа». Более современное определение термина «биота», используемое в экологии, — исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов (включая микроорганизмы), объединённых общей областью распространения в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Таксономический статус 
Таксон Somobialia (= Biota) является голофилетическим (т. е. монофилетическим в узком смысле слова), что доказывается наличием у него апоморфий —  наличием единого генетического кода и клеточного строения. Некоторые авторы включают в биологическую систематику вирусы, вироиды, прионы и другие образования, и в соответствии с этим выделяют таксоны равного ранга Noncellulata (объединяющий вирусы) и Cellulata. Предполагают, что вирусы являются либо полифилетической группой, состоящей из вторично упростившихся паразитических Procaryota, либо происходят из фрагментов клеточных организмов. Во втором случае они вообще не могут быть объектом биологической систематики. 

Таксон Somobialia (= Biota) включает все живые организмы на Земле. Некоторые авторы представляют себе жизнь как некое общее явление и определяют его перечнем тех или иных свойств; исходя из такого представления о живом, они высказывают предположения о возможности независимого возникновения жизни на других планетах. Однако если под живыми организмами понимать только представителей голофилетического таксона Somobialia (= Biota), обладающего определенными аутапоморфиями, то его неоднократное возникновение представляется невозможным.

См. также 
 Жизнь
 Neomura

Примечания

Литература 
 
 .
 .

Ссылки 
Systema Naturae 2000 / Classification: Biota 

 
Таксоны по рангам